Драфт НБА 1983 года состоялся 28 июня 1983 года в Нью-Йорке и стал 37-м ежегодным драфтом Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности 226 игроков были выбраны 23 командами лиги в 10 раундах. По крайней мере четыре игрока этого драфта позже стали тренерами: Байрон Скотт, Рэнди Уиттман, Сидни Лоу, Док Риверс и Крейг Робинсон (не играл в НБА). Риверс выиграл чемпионат НБА и получил награду «Тренер года» в 2000 году, Скотт также получал эту премию в 2008 году. Робинсон тренировал студенческие команды и выиграл турнир College Basketball Invitational в 2009 году вместе с Университетом штата Орегон, также он является старшим братом бывшей первой леди Мишель Обамы. Лоу тренировал в команду Университета штата Северная Каролина с 2006 по 2011 год и был ассистентом в нескольких клубах НБА.

Мануте Бол был задрафтован в 5-м раунде «Сан-Диего Клипперс», но НБА отклонил выбор по техническим причинам. По документам Мануте было 19 лет, а в то время 19 было слишком рано для подачи документов.

Звезда Университета штата Флорида, Митчелл Уиггинс, отец будущего первого номера драфта 2014 года Эндрю Виггинса, был выбранан под 23-м номером «Индиана Пэйсерс». Лео Ротинс вошёл в историю как первый канадец, выбранный в первом раунде драфта НБА. Ротинс, один из величайших игроков Сиракузского университета, не смог сделать хорошую карьеру в лиге из-за травм. Позже он тренировал сборную Канады.

Несмотря на то, что на момент драфта было всего 23 команды, «Кливленд Кавальерс» были награждены 24-м выбором из вежливости. Тогдашний владелец Тед Степьен был печально известен тем, что неоднократно обменивал драфт-пики первого раунда в конце 70-х и начале 80-х годов, что, учитывая плохие выступления «Кливленда» в тот период, в конечном итоге привело к тому, что НБА создала правило, запрещающее командам менять все свои драфт-пики первого раунда в последовательных годах.

Драфт

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НБА 1983 года

Драфты НБА
НБА в сезоне 1983/1984
События 28 июня
Июнь 1983 года
Списки Национальной баскетбольной ассоциации